Мълния е електрически искров разряд в атмосферата.

Мълния може да се отнася и за:

 Мълния (ракета), руска ракета
 Мълния-М, руска ракета-носител
 Мълния (спътник), съветска военна комуникационно спътникова система
 Молния (часовник), марка съветски и руски механични часовници, произвеждани от Челябинския часови завод от 1947 до 2007 г.